namiotowiec (Cyrtophora) – rodzaj pająków z rodziny krzyżakowatych
 namiotowiec (Mesophylla) – rodzaj nietoperzy z rodziny liścionosowatych